Lady Godiva – nobildonna anglosassone
 Godiva – poema di Alfred Tennyson del 1840
 Godiva – mollusco
 Godiva Festival – festival musicale britannico
 Godiva Chocolatier – azienda alimentare belga
 Godiva – reattore nucleare
 Godiva's – serie televisiva canadese
 3018 Godiva – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
Lady Godiva (disambigua)